Кати (Перник, 13. мај 1977) је уметничко име бугарске поп-фолк певачице Катја Рангелова Михајлова.

Дискографија

Албуми 
 -{Пеперуда}- (1999)
 -{Нестандартни сме}- (2000)
 -{Нон стоп}- (2001)
 -{Две луни}- (2002)
 -{Мили момчета}- (2005)

Спотови 

Рођени 1977.
Бугарске певачице
Поп-фолк певачи